Sandell est un patronyme porté par les personnalités suivantes :

 Annemari Sandell-Hyvärinen (1977-), athlète finlandaise
 Åsa Sandell (1967-), journaliste et boxeuse suédoise
 Janine Sandell (1985-), joueuse de volley-ball britannique
 Lina Sandell (1832–1903), poétesse et auteure suédoise d'hymnes gospels
 Marcus Sandell (1987-), skieur alpin finlandais
 Nils-Åke Sandell (1927-1992), footballeur suédois
 Patrick Sandell (1982-), pilote de rallye suédois
 Victoria Sandell Svensson (1977-), footballeuse suédoise

Homonymie de patronyme